

Населені пункти та їхні частини
 Лясоцин — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Лясоцин — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Лясоцин — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Лясоцин — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лясоцин — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Лясоцин — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лясоцин — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лясоцин — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Лясоцин — частина села Росцишув у гміні Пешице Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки